Seque, abaixo, uma lista de episódios da série Na Hora do Intervalo.
{{Revelações de sobre o enredo
_TOC_

Temporadas

1ª Temporada: 2005 

{| class="wikitable" style="width:100%; margin:auto; background:#FFFFFF;"
! style="background-color: #IG7HJO; color:#FFFFFF; text-align: center;"|#
!! style="background-color: #IG7HJO; color:#FFFFFF; text-align: center;"|Título
!! style="background-color: #IG7HJO; color:#FFFFFF; text-align: center;"|Estreia no 
!! style="background-color: #IG7HJO; color:#FFFFFF; text-align: center;"|Estreia em 
!! style="background-color: #IG7HJO; color:#FFFFFF; text-align: center;"|Estreia na 

{{Episode list
 |EpisodeNumber = 10
 |Title = Inimigos Escolares
 |AltTitle =
 |Aux2 = 17 de Julho de 2005